Цикловую раскраску можно рассматривать как уточнение обычной раскраски графов.  Цикловое хроматичеcкое число графа  с обозначением  можно определить следующими эквивалентными (для конечных графов) способами.

 равен инфимуму по всем вещественным числам  таким, что существует отображение из  в окружность с длиной, равной 1, при этом две смежные вершины отображаются в точки на расстоянии   вдоль окружности. 
 равен инфимуму по рациональным числам  таким, что существует отображение из  в циклическую группу  со свойством, что смежные вершины отображаются в элементы на расстоянии  друг от друга. 
В ориентированном графе определим дисбаланс цикла ,  как значение , делённое на меньшее из числа рёбер, направленных по часовой стрелке и числа рёбер, направленных против часовой стрелки.  Определим дисбаланс ориентированного графа,  как максимальный дисбаланс по всем циклам.  Теперь,  равен минимальному дисбалансу по всем ориентациям графа .

Относительно несложно видеть, что  (используя определение 1 или 2), но, фактически, .  В этом смысле мы говорим, что цикловое хроматичеcкое число уточняет обычное хроматическое число.  

Цикловую раскраску первоначально определил Винс, который назвал её «звёздной раскраской».

Цикловая раскраска двойственна субъекту нигде не нулевого потока и более того, цикловая раскраска имеет естественное двойственное понятие «циркуляционный поток».

Цикловые полные графы 

Для целых  таких,  что , цикловой полный граф  (известный также как цикловая клика) — это граф с множеством вершин  и рёбрами между элементами на расстоянии  друг от друга. То есть, вершинами являются числа  и вершина i смежна с:
. 
Например,  является просто полным графом , в то время как граф  изоморфен графу-циклу .

В таком случае цикловая раскраска, согласно второму определению выше, является гомоморфизмом в цикловой полный граф. Критическое обстоятельство об этих графах заключается в том, что  допускает гомоморфизм в  тогда и только тогда, когда . Это объясняет обозначение, поскольку если рациональные числа  и  равны, то  и  гомоморфно эквивалентны. Более того, порядок гомоморфизма уточняет порядок, задаваемый полными графами в плотный порядок и соответствует рациональным числам . Например

Или, эквивалентно

Пример на рисунке можно интерпретировать, как гомоморфизм из снарка «Цветок»  в , который идёт раньше , что соответствует факту, что .

См. также
Циклический ранг

Примечания

Литература

Раскраска графа
Параметрические семейства графов
Регулярные графы